«Витторио Эмануэле» () — итальянский эскадренный броненосец типа «Реджина Елена», участвовавший в итало-турецкой и Первой мировой войнах.

В составе КВМС Италии был с 1908 по 1926 годы. В итало-турецкой войне участвовал в высадке итальянских войск в Тобруке и Бенгази, а также в оккупации островов Родоса и Додеканеса. В Первой мировой войне участвовал в восьми военных миссиях. После вывода из состава флота разрезан на металл.

Литература 
 Faccaroli, Aldo (1970). Italian Warships of World War I. London: Ian Allan. ISBN 0-7110-0105-7.
 Gardiner, Robert; Gray, Randal, eds. (1979). Conway’s All the World’s Fighting Ships: 1860—1905. Annapolis: Conway Maritime Press. ISBN 0-85177-133-5.
 Ireland, Bernard (1996). Jane’s Battleships of the 20th Century. London: Harper Collins. ISBN 0-00-470997-7.

Броненосцы типа «Реджина Елена»